L'Open de Malaisie féminin 2021 (ou Malaysian Open 2021) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi PSA World Tour Bronze. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 23 au .

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et deux wild card, Chan Yiwen et Aifa Azman. Cette dernière provoque la sensation en remportant le titre,  battant trois têtes de série dont la  joueuse mondiale, Salma Hany en finale.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie masculin 2021
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2021
Squash en 2021
Sport en Malaisie en 2021
Sport en novembre 2021